Randa – miejscowość w Dżibuti, w regionie Tadżura
 Randa – wieś w Hiszpanii, na Majorce
 Randa – miejscowość i gmina w Szwajcarii, w kantonie Valais

 Randa – nowozelandzki raper